Відомі носії-чоловіки
 Любомирський Александер (? — 1808) — київський каштелянбі, генерал французьких військ.
 Любомирський Александер Міхал (бл. 1614—1677) — конюший великий коронний, Краківський воєвода, сандомирський, заторський, плоскирівський, любачівський староста, меценат.
 Любомирський Александер Міхал (бл. 1642—1675) — староста сондецький, переяславський, посол Сейму Речі Посполитої; засновник Пшеворської гілки роду Любомирських.
 Любомирський Григорій Львович (1865—1937) — український музикознавець, композитор, педагог.
 Любомирський Єжи Александр (бл. 1669—1735) — обозний коронний, сандомирський воєвода.
 Любомирський Єжи Домінік (1665—1727) — краківський воєвода, коронний підкоморій, ольштинський староста.
 Любомирський Єжи Марцін (1738—1811) — генерал військ коронних, барський, казімезький та ольштинський староста, театральний антрепренер, відомий авантюрист та гуляка, барський конфедерат.
 Любомирський Єжи Себастьян (1616—1667) — великий маршалок коронний, гетьман польний коронний. Керівник заколоту проти польської монархії з метою захисту прав аристократії.
 Любомирський Ієронім Августин (1647—1706) — великий гетьман коронний, польний гетьман коронний, краківський каштелян, краківський воєвода, Великий підскарбій коронний.
 Любомирський Казімєж (1813—1871) — польський композитор, освітній діяч, меценат.
 Любомирський Каспер (1724—1780) — державний та військовий діяч, генерал-поручник російських військ, хмільницький староста.
 Любомирський Олександр Домінік (1693—1720) — маршалок великий коронний, староста Сандомирський, заторський, Риківський.
 Любомирський Себастьян (1546—1613) — бургграф краківський, малогощський, бечській і войницький каштелян, сандомирський, садецький і спишський староста, граф Священної Римської імперії, перший сенатор Речі Посполитої з роду Любомирських.
 Любомирський Станіслав (1583—1649) — воєвода краківський, руський воєвода, Крайчий великий коронний.
 Любомирський Станіслав (1704—1793) — воєвода брацлавський, київський.
 Любомирський Станіслав (1722—1783) — стражник великий коронний, маршалок великий коронний.
 Любомирський Станіслав Іраклій (1642—1702) — державний та військовий діяч, великий маршалок коронний, поет, драматург.
 Любомирський Степан (1921—1983) — український письменник-прозаїк. Справжнє ім'я та прізвище –Любомир Рихтицький.
 Любомирський Теодор Юзеф (1683—1745) — державний та військовий діяч, воєвода краківський, маршалок Сеймів, хмільницький і списький староста.
 Любомирський Францішек Ксаверій (1747-1819) — засновник старшої лінії роду Любомирських, староста сецеховський, генерал-майор Російської армії.
 Любомирський Францішек Себастьян (бл. 1667—1699) — ольштинський староста, панцерний ротмістр.
 Любомирський Францішек Фердинанд (бл. 1712—1774) — мечник і хорунжий великий коронний, барський, бецький, ольштинський староста.
 Любомирський Юзеф (1676—1732) — чернігівський воєвода, цешковський староста.
 Любомирський Юзеф (1751—1817) — київський каштелян.
 Любомирський Юзеф Кароль (1638—1702) — конюший великий коронний, маршалок великий коронний.

Відомі носії-жінки
 Любомирська Ізабелла (1733, за іншими даними 1736—1816) — польська аристократка, меценатка і колекціонерка творів мистецтва епохи рококо. Одна із найвідоміших жінок в Речі Посполитій XVIII ст.
 Любомирська Маріанна (1693—1729) — польська аристократка, дружина князя Павла Карла Санґушка, матір князя Януша Олександра Санґушка.
 Любомирська Марія Федорівна (1773—1810) — відома у свій час красуня-полька, що послідовно була одружена з Антонієм Потоцьким, графом Валеріаном Зубовим і генералом Федором Уваровим.
 Любомирська Розалія (1768—1794) — польська аристократка, дружина князя, київського каштеляна Александера Любомирського, брала участь в контрреволюційній діяльності у Франції, за що страчена на гільйотині.

Див. також 
 Любомирський (герб)
 Любомирські

Польські прізвища
Українські прізвища